Falcada significa «con una curva parecida a la de la hoz» (del latín falx, falcis, «hoz»). Puede referirse a:

 Hoja falcada, en botánica, un tipo de hoja;
 Carro falcado, tipo de carro de guerra;
 Falcada, en equitación, movimiento pronto y repentino de las piernas del caballo,

Enlaces externos